Slovo variátor se užívá ve více významech.

 Variátor (elektro) – elektronická součástka, stabilizátor proudu
 Variátor (převodovka) – typ převodovky
 Motocyklový variátor – aplikace